Mosko peut désigner :
Mosko, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;
Mosko, un DJ/musicien/producteur, DJ officiel de la Mafia k'1 fry et de Street Lourd